Jerry Lewis (1926–2017) – amerykański komik, aktor
 Jerry Lewis (1934-2021) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Kalifornii
 Jerry Lee Lewis (1935-2022) – amerykański piosenkarz